Custóias peut désigner :
au Portugal :
Custóias, paroisse civile de la municipalité de Matosinhos, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Custóias, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la région Nord.